Bagadogo peut désigner :
 Bagadogo, la localité située dans le département de Kombissiri au Burkina Faso
 Bagadogo, la localité située dans le département de Pibaoré au Burkina Faso
 Bagadogo, la localité située dans le département de Ziniaré au Burkina Faso

Homonymie de localités